Terry ou Terence Davies peut désigner :

  (1933-), joueur de rugby international gallois ;
  (1960-), joueur de cricket anglais ;
  (1933-), rameur olympique australien  ;
 Terence Davies (1945-), scénariste anglais.